Andreas Johansson (hokeista) – hokeista szwedzki, były gracz zespołów ligi NHL, obecnie zawodnik SKA Sankt Petersburg
 Andreas Johansson (ur. 1978) – piłkarz szwedzki, obecnie zawodnik Odense BK
 Andreas Johansson (ur. 1982) – piłkarz szwedzki, obecnie zawodnik IFK Norrköping
 Andreas Johansson (muzyk) – szwedzki perkusista członek zespołu Narnia.